Upadhyaya ist der Familienname von:

 Shailendra Kumar Upadhyaya (1929–2011), nepalesischer Politiker
 Vijay Upadhyaya (* 1966), indischer Chorleiter, Dirigent und Komponist